La Ley General de Educación puede referirse:

 a la Ley General de Educación de 1970 de España;
 a la Ley General de Educación de 2009 de Chile, que reemplaza a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.